Hort peut désigner :
 Hort, une commune hongroise (Heves).
 Vlastimil Hort, un grand maître tchèque du jeu d'échecs (1944).
 Fenton John Anthony Hort, théologien et auteur en botanique.
 hort., l'abréviation de « hortulanorum » utilisée en botanique.

Homonymie de patronyme